Т-125 — советский колёсный трактор общего назначения, выпускавшийся Харьковским тракторным заводом с 1962 по 1969 год. Предназначен для выполнения сельскохозяйственных, транспортных, дорожно-строительных и других работ.

Конструкция 
На тракторе установлен шестицилиндровый четырёхтактный двигатель АМ-03 мощностью 130 л.с. с водяным охлаждением и запуском при помощи пускового двигателя с электростартером. Муфта сцепления — фрикционная сухая двухдисковая постоянно замкнутого типа. Коробка передач — четырёхскоростная с ходоуменьшителем. Передний мост, являющийся ведущим, включается при помощи двухступенчатой раздаточной коробки параллельно с задним. Тормоза колодочные с пневматическим приводом.

Рама трактора состоит из двух частей, сочленённых между собой вертикальными и горизонтальными шарнирами. Передний мост имеет рессорную подвеску. Поворот трактора осуществляется при помощи рулевого механизма с гидроусилителем.

Трактор оснащен гидравлической навесной системой, гидрокрюком, прицепной скобой и ходоуменьшителем. Кабина трактора двухместная с вентиляцией, обогревом и откидным передним стеклом.

Примечания

Литература 
 Трактор Т-125//Б. Ф. Косенко, Б. П. Тюркин Тракторы. Справочная книга. Л.; 1968 г. Стр. 253—254.

Ссылки 
 http://land-tech2.narod.ru/texxapt125.htm

Колёсные тракторы
Тракторы Харьковского тракторного завода
Тракторы класса 3 тс